

Patronyme 

 Pierre César Charles de Sercey (1753-1836), officier de marine et homme politique français ;
 Édouard de Sercey (1802-1881), diplomate français, fils du précédent ;
 René de Sercey (1855-1912), diplomate français, fils du précédent.